Орашье:

 Орашье — город, центр одноимённой общины в северной части Боснии и Герцеговины.
 Орашье — боснийская община, расположенная в северо-восточной части Федерации Боснии и Герцеговины.
 «Орашье» — боснийский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Первой лиге.